Mazin oder Māzin steht für:

 Māzin, ein männlicher Vorname

Mazin ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Mazin (* 1971), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Galina Mazin-Datloof (* 1949), russisch-israelische Malerin
Igor Mazin, russisch-US-amerikanischer Physiker
 Irena Mazin (* 1972), israelische Triathletin

Mazin ist:

 Mazin, eine norditalienische Gemeinde

Siehe auch:

 Anton Graf von Monts de Mazin (1852–1930), deutscher Diplomat
 Mahmud Abbas (Arabisch محمود عباس Maḥmūd ʿAbbās; * 1935), genannt Abu Mazen (ابو مازن Abū Māzin), führender Politiker der palästinensischen Fatah-Bewegung
 Mazin Ahmed Alhuthayfi (* 1985), genannt Mazin, saudi-arabischer Fußballspieler